Une canette est un récipient de petite taille contenant une boisson.
 Une canette est une petite bobine de machine à coudre ou de métier à tisser.
 Une canette est un autre nom de la sarcelle d’hiver.
 Une canette est un jeune canard femelle.
 En héraldique, une canette est un petit oiseau stylisé, de profil, ailes serrées, avec un bec et des pattes.
 Une canette est un des surnoms des automotrices  et .